Crna reka (makedonski: Црна Река), rijeka u Republici Makedoniji, najveći desni pritok Vardara
 Crna Reka (Trgovište, Srbija), naselje u općini Trgovište, Srbija